WAS puede referirse:
 Música 
 a We Are Standard, un grupo rock de España
 a We Are Scientists, una banda indie-rock californiana.
 Software
 a WebSphere Application Server, un servidor de aplicaciones web de IBM.
 Sexualidad
 a la World Association for Sexual Health
 Medicina
 al Síndrome de Wiskott-Aldrich, una enfermedad rara que se caracteriza por presentar infecciones recurrentes, eczemas y trombocitopenia.

[[Categoría:Siglas]?